Герберт Уильям Тренчард (, 8 сентября 1857, Торнкем — 15 апреля 1934, Лондон) — английский , мастер.

Наиболее известен по участию в крупном международном турнире в Вене (1898).

Также участвовал в ряде внутренних и международных соревнований, проводившихся на территории Англии. В составе сборной Англии участвовал в 5 матчах по телеграфу со сборной США. Также участвовал в матче Англия — Манхэттенский ШК (1895), предшествовавшем серии матчей между сборными.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки